

Patronyme
Goussakov (masculin ; en ) ou Goussakova (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Maria Goussakova (1931-2022), fondeuse soviétique
 Nikolaï Goussakov (1934-1991), coureur soviétique du combiné nordique

Patronyme russe